Sant'Adalberto di Praga (956 circa – 997) – evangelizzatore di Polonia, Ungheria e Prussia, vescovo e martire, celebrato il 23 aprile
Sant'Adalberto da Como (VII secolo) – vescovo di Como, celebrato il 3 giugno
Sant'Adalberto di Magdeburgo (910 circa – 981) – vescovo e evangelizzatore dei Slavi, celebrato il 20 giugno
Sant'Adalberto di Egmond (VIII secolo) – monaco inglese trasferitosi nei Paesi Bassi, discepolo di san Villibrordo ed evangelizzatore dei frisoni, celebrato il 25 giugno
Sant'Adalberto d'Ostrevent (o Adalbaldo) (? – 652) – marito di santa Rictrude, dignitario alla corte di Teodorico II